Bolu (, während der Römerzeit Claudiopolis, bzw. Hadriana) ist eine Stadt in der Türkei und Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Bolu. Sie bildet gleichzeitig den zentralen Landkreis (Merkez).

Geographie 
Die Stadt liegt im Norden der Türkei auf 725 m über dem Meeresspiegel und kann über die Autobahn von Istanbul nach Ankara (O4) erreicht werden. Am 27. Januar 2007 ersetzte der Bolu-Tunnel das sich bis dahin über die Boluberge windende Teilstück der Autobahn. Die Gegend um Bolu ist sehr waldreich und bekannt durch ihre Seenlandschaft.

Der Landkreis grenzt im Norden an die Provinz Düzce (Kreise Kaynaşlı, die Provinzhauptstadt Düzce selbst und Yığılca). Die übrigen Grenzen bilden (intern) die Kreise – beginnend im Uhrzeigersinn im Norden – Mengen, Yeniçağa, Dörtdivan, Kıbrıscık, Seben und Mudurnu.

Der Landkreis besteht neben der Kreisstadt aus einer weiteren Gemeinde (Belde): Karacasu mit 2224 Einwohnern. Daneben existieren noch 112 Dörfer (Köy) mit einer Durchschnittsbevölkerung von 279 Einwohnern, 37 Dörfer haben mehr Einwohner als der Durchschnitt. Zwei Dörfer haben mehr als 1000 Einwohner: Gölköy (2612 Einw. – gleichzeitig das größte Dorf der Provinz Bolu) und Doğancı (1139 Einw.). Die Bevölkerungsdichte (131,6) im zentralen Landkreis ist die höchste und fast das Vierfache des Provinzwertes von 37,9 Einw. je km².

Bevölkerungsentwicklung 
Nachfolgende Tabelle zeigt den vergleichenden Bevölkerungsstand am Jahresende für die Provinz, den zentralen Landkreis und die Stadt Bolu sowie den jeweiligen Anteil an der übergeordneten Verwaltungsebene. Die Zahlen basieren auf dem 2007 eingeführten adressbasierten Einwohnerregister (ADNKS).

Stadtentwicklung 
Nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Entwicklung der Einwohnerzahlen von Stadt (Şehir), Kreis (İlçe) und Provinz (İl) Bolu. Die Zahlen wurden den als PDF-Dateien veröffentlichten Ergebnisse der Volkszählungen der angegebenen Jahre entnommen, abrufbar über die Bibliothek des TURKSTAT (TÜİK)

 nach Abspaltung der Provinz Düzce 1999

Geschichte 
Die Stadt wurde von König Prusias I. (230–182 v. Chr.) von Bithynien gegründet, jedoch zeigten Ausgrabungen, dass der Ort schon im 7. Jahrhundert v. Chr. besiedelt war. Die Stadt ist im 10. Jh. von Konstantin VII. in seinen De thematibus überliefert, in denen er den Ort als Zentrum der Mariandyner bezeichnet. Die Region Mariandynien wird erstmals in den Fragmenten von Eupolis im 5. Jh. v. Chr. erwähnt.

Während der römischen Epoche wurde die Stadt zeitweise nach den römischen Kaisern Claudius Claudiopolis und Hadrian Hadriana genannt.
Unter dem byzantinischen Kaiser Theodosius II. (408–450) wurde sie die Hauptstadt der neuen Provinz Honorias. Ebenfalls während der byzantinischen Zeit war sie Sitz eines Metropoliten (heute Titularbistum).

1325 fällt die Stadt an die Osmanen. Unter dem Sultan Bayezid I. (1389–1402) erhält sie neue städtebauliche Akzente. Ein Großteil der alten Stadt fiel dem Erdbeben von 1668 zum Opfer, danach wurde sie 4 km entfernt wiederaufgebaut.

Die Stadt ist bekannt durch den Nationalhelden Köroğlu, der im 16. Jahrhundert lebte und sich unter anderem gegen den Bey von Bolu erhob. Neben seinem Schwert konnte er auch mit der Lyrik und seiner Saz umgehen. Von ihm stammt die Zeilen: "Das Schießgewehr wurde erfunden, die Tapferkeit hat darunter gelitten, mein Krummsäbel wird nun verrosten."

Klimatabelle

Sehenswürdigkeiten 
 Gerede (Flaviopolis, Kratya, Geredepolis, Geredele)
 Seben Çeltikler
 Abant-See, Ausflugsort
 Yedigöller-Nationalpark (Sieben Seen)
 Göyük Akşemseddin Mausoleum
 Kartalkaya Wintersport-Zentrum

Persönlichkeiten 
 Antinoos (zwischen 110 und 115–130), Geliebter Hadrians
 Haydar Zafer (1927–1994), Ringer
 Feridun Zaimoğlu (* 1964), Schriftsteller und bildender Künstler

Weblinks 

 Facebook: Bolu Belediye

Einzelnachweise 

Hochschul- oder Universitätsstadt in der Türkei